Die Egyptian Premier League 2019/20 war die 63. Saison der Egyptian Premier League, der höchsten ägyptischen Meisterschaft im Fußball seit deren Einführung im Jahr 1948/49. Al Ahly Kairo konnte seinen Meistertitel verteidigen und somit seinen insgesamt 42. ägyptischen Meistertitel erlangen.

Die Absteiger sind Haras El-Hodood SC, Tanta SC und FC Masr. Die Aufsteiger sind National Bank of Egypt SC, Serameka SC, Ghazl El Mahalla SC.

Al Ahly SC und Zamalek SC haben sich für die Qualifikation der CAF Champions League qualifiziert. Pyramids FC und al-Mokawloon al-Arab haben sich für die Qualifikation der CAF Confederation Cup qualifiziert.

Mannschaften 
 Al Ahly SC
 Zamalek SC
 Pyramids FC
 al-Mokawloon al-Arab
 Smouha SC
 ENPPI Club
 al-Masry
 El-Entag El-Harby
 Misr El-Makasa
 al-Ittihad Al-Sakndary
 Ismaily SC
 Tala’ea El-Gaish SC
 el Gouna FC
 Aswan SC
 Wadi Degla SC
 Haras El-Hodood SC
 Tanta SC
 FC Masr

Egyptian-Premier-League-Saison
Fußballsaison 2019/20